Bund steht für:
 Allgemeiner Jüdischer Arbeiterbund, umgangssprachlich meist Der Bund genannt
 Bund (Bibel), ein Bündnis, ein Abkommen, ein Vertrag zwischen Gott und Menschen
 Bund (Garnmaß), altes deutsches Garnmaß
 Bund (Maß), altes Maß für Tafelglas
 Bund (Einheit), historisches Maß für Reet
 Bund (Metall), ein um andere Bauteile gelegtes Band aus Metall; meist um diese zu verbinden, manchmal auch mit rein schmückender Funktion
 Wellenbund, ein erhöht abgesetzter Streifen auf einer rotierenden Welle, der meist als Anschlag dient
 Bund (Saiteninstrument), in der Musik die Unterteilung des Griffbrettes bei Saiten- oder Zupfinstrumenten
 Bund (Shanghai), Uferpromenade in Shanghai
 Bund (Soziologie), soziologische Kategorie
 Bund (Textil), Taillenabschluss bei Hosen und Röcken
 Bund-Verlag in Frankfurt am Main
 Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR, Zusammenschluss von evangelischen Kirchen in der DDR
 Der Bund, Berner Tageszeitung
 Staatenbund, Zusammenschluss souveräner Staaten
 die oberste politische Ebene eines Bundesstaates, siehe Bundesebene
 Bundesebene (Deutschland)
 Bundesebene (Schweiz)
 Bundesebene (Österreich)
 Bundeswehr, eine umgangssprachlich gebräuchliche Kurzform dafür
 Regierungsbezirk/Bund (China), eine Verwaltungseinheit in der Volksrepublik China
 Bünde (Buchbinderei), ein Teil des Buchrückens in der Buchbinderei
 Takling, sichert das Ende eines Seiles vor dem Aufdröseln
 Verbindung von Balken mittels Seil und Knoten, siehe Parallelbund
 Kreuzbund, Fachverband des Deutschen Caritas-Verbandes

Bund ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Bund (1882–1975), deutscher Finanzwissenschaftler
 Barton Bund, US-amerikanischer Schauspieler, Produzent und Theaterregisseur
 Elmar Bund (1930–2008), deutscher Rechtshistoriker
 Ferdinand Bund (1890–1962), hessischer Landtagsabgeordneter
 Hans Bund (auch Jack Bund; 1898–1982), deutscher Pianist, Dirigent und Komponist
 Johann Friedrich Bund  (Fritz Bund; 1903–1974), Bremer Gewerkschafter (ÖTV), Politiker (SPD) und Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Lisa Bund (* 1988), deutsche Popsängerin
 Ludwig Bund (1828–1886), deutscher Beamter und Schriftsteller 

Das Apronym BUND steht für:
 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, deutsche Umweltschutzorganisation

Siehe auch:
 Der Bund (Begriffsklärung)
 The Bund
 Bündel

Abkürzung